Palacio de los Condes de Cirat puede hacer referencia a:
 Palacio de los Condes de Cirat (Almansa), edificio en Almansa, provincia de Albacete (España)
 Palacio de los Condes de Cirat (Cirat), edificio en Cirat, provincia de Castellón (España).